FAG est un sigle qui peut désigner :
 Forces armées en Guyane, les unités de l'Armée de terre française présentes en Guyane ;
 Forces aériennes de la gendarmerie, les hélicoptères de la gendarmerie nationale en France ;
 Fuerza Aerea Guatemalteca, les forces aériennes du Guatemala ;
 Fuerzas Armadas Guanches, la branche armée du Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, un ancien mouvement indépendantiste des îles Canaries ;
 FAG Kugelfischer, une société allemande de fabrication de roulement à billes ;
 Fac Aix Gay, une association étudiante de l'Université de Provence agissant pour la banalisation et l'intégration des différences d'orientation sexuelle.

FAG est un code qui peut désigner :
 , en Islande, selon la codification IATA.

Fag est un mot qui peut désigner :
  hêtre, en occitan ; on retrouve souvent le mot dans la toponymie du sud de la France ;
  homosexuel, en argot anglais.

Code IATA des aéroports